Diego Montoya puede referirse a:

 Diego León Montoya Sánchez (n. 1958), narcotraficante colombiano;
 Diego Montoya (político) (1885-1966), intendente de Las Varillas, Argentina.